Halmesaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halmesaaret (ö, lat 62,13, long 28,82), Södra Savolax, Nyslott, 
 Halmesaaret (ö, lat 61,68, long 28,41), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar